Липско ()— гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Липский повят, Мазовецкое воеводство. Население 11 647 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бабилён
 Борово
 Божы-Дар
 Домбрувка
 Длуговоля-Друга
 Длуговоля-Первша
 Голембюв
 Грущын
 Хеленув
 Хута
 Якубувка
 Елёнек
 Юзефув
 Катажинув
 Кремпа-Гурна
 Кремпа-Косцельна
 Леопольдув
 Лещыны
 Липа-Кремпа
 Липа-Микляс
 Малгожацин
 Марушув
 Мазаже
 Нова-Весь
 Поремба
 Ратынец
 Шиманув
 Слёнско
 Томашувка
 Валентынув
 Виснювек
 Воля-Солецка-Друга
 Воля-Солецка-Первша
 Вулька
 Зофювка

Соседние гмины 
 Гмина Хотча
 Гмина Цепелюв
 Гмина Сенно
 Гмина Солец-над-Вислой
 Гмина Жечнюв

Ссылки 

гмины Мазовецкого воеводства